BLW peut faire référence à :
  ;
 Baldwin Locomotive Works, un ancien constructeur de locomotives aux États-Unis.